Miejscowości w USA:
 Kewaskum – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Kewaskum – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Kewaskum (ang. Kewaskum Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington